kątownik – wyrób hutniczy
 kątownik – narzędzie do wyznaczania kąta prostego
 kątownik – element konstrukcyjny usztywniający połączenie dwu elementów pod kątem prostym